Maria d'Hongria (1257-1323), princesa d'Hongria i reina consort de Carles II de Nàpols.
 Maria I d'Hongria, reina d'Hongria de 1382 a 1395
 Maria d'Hongria (1505-1558), reina consort d'Hongria, esposa de Lluís II d'Hongria.